

Nom de famille 

 Stanislas Torrents (1839-1916), peintre français;
 Josefina Torrents (1902-2006), championne de natation catalane.

Cinéma 
 Torrents, film français réalisé par Serge de Poligny, sorti en 1947.